Gasleitung bezeichnet folgendes:

 Erdgasleitung, eine längere Pipeline
 Rohrleitung als Teil einer Gasinstallation